Будённовский район:

 Будённовский район — Донецк.
 Будённовский район — Ставропольский край.
 Будённовский район — название Красногвардейского района Белгородской области в 1928—1958 годах.
 Будённовский район — название Партизанского района Приморского края в 1935—1957 годах.
 Будённовский район — район Татарской АССР в 1935—1957 годах.
 Будённовский район — район Фрунзенской и Таласской областей Киргизской ССР, существовавший в 1936—1958 годах.
 Будённовский район — название Новоазовского района Донецкой области Украины до 1958 года.

См. также 
 Будённовский проспект
 Будённовский благочиннический округ
 Будённовск